Премия Volvo за защиту окружающей среды (Volvo Environment Prize) — престижная ежегодная шведская премия за «выдающиеся открытия в области экологии и устойчивого развития».
Учреждена в 1988 году, первое вручение состоялось в 1990 году. Лауреату вручаются диплом и стеклянная статуэтка, а также денежное вознаграждение в размере 1,5 миллиона шведских крон (около 165 тыс. евро или 215 тыс. долларов США). Присуждается независимым фондом по решению международного жюри, которое возглавляет профессор , предварительный отбор номинантов проводит научный комитет, который возглавляет профессор Карл Фольке. Церемония награждения проходит в Стокгольме в ноябре. Премией отмечены уже более 40 учёных, двое из которых впоследствии стали Нобелевскими лауреатами. Согласно рейтингу международных академических наград от International Ranking Expert Group, Volvo Environment Prize входит в тройку самых престижных экологических (наряду с премией Тайлера и ).

Лауреаты 

 1990 —  и 
 1991 —  Крутцен, Пауль
 1992 — Норман Майерс и Рейвен, Питер
 1993 — Пол Эрлих и Джон Холдрен
 1994 — 
 1995 — 
 1996 — Лавлок, Джеймс
 1997 — Сюкуро Манабе и Вирабхадран Раманатан
 1998 —  и 
 1999 — Сваминатан, Монокомпу Самбасиву
 2000 — , Amulya K. Reddy,  и Thomas B. Johansson
 2001 — 
 2002 —  и Дасгупта, Парта
 2003 — Мадхав Гаджил и  Мухаммад Юнус
 2004 — David Satterthwaite, Jamie Lerner, Luisa Molina и Молина, Марио
 2005 — Mary Kalin Arroyo и 
 2006 — , Даниэль Паули и 
 2007 — Ловинс, Эмори
 2008 — 
 2009 — Сьюзан Соломон
 2010 — Харольд Муни
 2011 — Шелльнхубер, Ханс Йоахим
 2012 — Дейли, Гретхен
 2013 — 
 2014 — 
 2015 — Роде, Хеннинг
 2016 — Нобре, Карлос
 2017 — Сумайла, Уссиф Рашид
 2018 — Сюэмэй Бай
 2019 — Чапин, Терри
 2020 — 
 2021 — 
 2022 — , , Penelope Lindeque
 2023 — в прошлый раз объявление состоялось осенью

Примечания

Ссылки 
 http://www.environment-prize.com/ 
 http://www.volvogroup.ru/ru-ru/about-us/partnership-and-awards/volvo-environmental-prize.html 

Volvo
Награды Швеции
Награды, появившиеся в 1988 году
Научные награды
Списки лауреатов премий
Охрана окружающей среды
Списки:Экология
Экологические награды